Важенин — русская фамилия.

 Важенин, Андрей Владимирович (род. 1958) — российский учёный-медик, специалист в области онкологии и радиологии, академик РАН.
 Важенин, Виктор Михайлович — Герой Советского Союза.
 Важенин, Евгений Иванович (род. 1946) — заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, режиссёр.
 Важенин, Михаил Иванович — Герой Советского Союза.
 Важенин, Юрий Иванович (род. 1954) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Важенина 
 Алла Важенина — призёр Летних Олимпийских Игр 2008 года в Пекине (серебро).